Oficerska Szkoła Samochodowa
 Oficerska Szkoła Sanitarna
 Oficerska Szkoła Saperów
 Oficerska Szkoła Służby Geograficznej
 Oficerska Szkoła Strzelecka w Stróży
 Office of Strategic Services (z ang. Biuro Służb Strategicznych) – agencja wywiadowcza Stanów Zjednoczonych działająca w latach 1942 – 1945
 Open Sound System (z ang. Otwarty System Dźwięku) – ujednolicone API i sterowniki kart dźwiękowych dla systemów uniksowych
 Operations Support Systems – rodzaj systemu informatycznego używanego w telekomunikacji